Abdellatif Hamrouni, acteur tunisien.
 Amal Hamrouni (née en 1995), handballeuse tunisienne.
 Amel Hamrouni (née en 1961), chanteuse tunisienne.
 Ayadi Hamrouni (née en 1971), footballeur et entraîneur tunisien.
 Houda Hamrouni (née en 1994), joueuse tunisienne de basket-ball.
 Meriem Hamrouni (née en 1989), joueuse tunisienne de basket-ball.
 Néjiba Hamrouni (1967-2016), journaliste et syndicaliste tunisienne.
 Nejmeddine Hamrouni (né en 1965), psychologue et homme politique tunisien.
Rim Hamrouni, journaliste et actrice tunisienne.